Појам Мачковец може се односити на: 

 Мачковец (Чаковец), насеље у саставу града Чаковца, Међимурска жупанија, Република Хрватска
 Мачковец (Кочевје), насеље у општини Кочевје, Република Словенија
 Мачковец (Лако), насеље у општини Лашко, Република Словенија
 Мачковец (Требје), насеље у општини Требје, Република Словенија
 Мачковец при Шкоцјану, насеље у општини Шкоцјан, Република Словенија
 Мачковец при Двору), насеље у општини Жужемберк, Република Словенија
 Мачковец при Сухоју, насеље у општини Метлика, Република Словенија